

Sistema di pagamenti europeo
Target instant payment settlement o TIPS – sistema di pagamento istantaneo dell'Eurosistema

Film
Tips – cortometraggio del 1916 diretto da Phil Walsh
Tips – cortometraggio del 1923 diretto da Arvid E. Gillstrom
Tips – cortometraggio del 2004 diretto da Sherwood Ball

Medicina
 Transjugular intrahepatic portosystemic shunt o TIPS, in italiano "shunt portosistemico intraepatico transgiugulare"